Akmačići (Šekovići), een plaats in de gemeente Šekovići in Bosnië-Herzegovina
 Akmačići (Nova Varoš), een plaats in de Servische gemeente Nova Varoš